Савельев, Борис:
 
 Савельев, Борис Владимирович (1896—1966) — российский советский композитор.
 Савельев, Борис Дмитриевич (1928—2019) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства, мастер-игрушечник.
 Савельев, Борис Николаевич (1910— ?) — советский инженер, конструктор.
 Савельев, Борис (Вейц, Борис Исаакович) (1934—1991) — советский композитор.